Work It (Nelly), een liedje van Nelly en Justin Timberlake
 Work It (televisieserie), een Amerikaanse sitcom uit 2012